Ivan Zaïtsev (militaire) (1879-1934), général russe
Ivan Zaytsev (athlétisme) (né en 1988), athlète ouzbek
Ivan Zaytsev (volley-ball) (né en 1988), joueur de volley-ball italien